Příjmení Zavadil nosí více různých osobností:

 Bohumil Zavadil (* 1940) – český romanista, profesor FF UK
 Jaroslav Zavadil (* 1944) – český odborový předák, poslanec ČSSD
 Josef Zavadil (1855–1936) – český právník, úředník a archeolog
 Miloš Zavadil (1940–2007) – český herec, tanečník a choreograf
 Miroslav Zavadil (1932–2005) – československý komunistický politik
 Pavel Zavadil (* 1978) – český fotbalový záložník
 Petr Zavadil (* 1975) – překladatel, novinář, romanista, zahraniční zpravodaj ČT ve Francii
 Rudolf Zavadil (1950–2022) - český fotbalista
 Vojtěch Zavadil (1865–1924) – československý politik ČSSD

Externí odkazy 
 

Česká příjmení